Дипломатическая академия:
 Дипломатическая академия (1934) в Москве
 Дипломатическая академия (1959/1964) в Ханое
 Дипломатическая академия (1964) в Вене
 Дипломатическая академия (1980) в Лондоне
 Дипломатическая академия (1996) в Киеве
 Дипломатическая академия (1996) в Праге
 Дипломатическая академия (2001) в Бишкеке

Академии (вузы)